Pordzik ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Pordzik (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Ralph Pordzik (* 1966), deutscher Autor